Fernán Caballero (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Ciudad Real
Fernán Caballero (schrijver), het pseudoniem van de Spaanse schrijver Cecilia Francisca Josefa Böhl de Faber